Sliver ("scheggia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Sliver – film del 1993 diretto da Phillip Noyce

Musica 
Sliver – singolo dei Nirvana del 1990, ripubblicato nel 1992
Sliver - The Best of the Box – album discografico dei Nirvana del 2005